Serno ist der Name eines Ortes in Sachsen-Anhalt:

 Ortsteil Serno der Stadt Coswig (Anhalt)

Serno ist der Familienname folgender Personen:

 Wolf Serno (* 1944), deutscher Autor
 Walter Serno (1902–unbekannt), Leiter der Politischen Abteilung des KZ Buchenwald

Siehe auch:
 Sernow